Епифанский уезд — административно-территориальная единица в составе Московской и Тульской губерний Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1727—1925 годах. Уездный город — Епифань.

История 
Епифанский уезд известен с допетровских времён. В 1708 году уезд был упразднён, а город Епифань отнесён к Московской губернии (в 1719 году при разделении губерний на провинции отнесён к Тульской провинции). В 1727 году уезд в составе Тульской провинции был восстановлен.

В 1777 году уезд был отнесён к Тульскому наместничеству, которое в 1796 году было преобразовано в Тульскую губернию.

В 1924 году уезд разделён на 5 районов: Бучальско-Молоденский, Епифанский, Карачевский, Орловско-Краснобуйцкий (центр — с. Куликовка), Узловский.

20 июня 1924 года Епифанский уезд был упразднён, его территория отошла к Богородицкому уезду.

Административное деление 
В 1890 году в состав уезда входило 35 волостей

В 1913 году в уезде было 24 волости: упразднены Бутырская, Иваньковская, Каркадиновская, Красно-Буицкая, Никитская, Рождественская, Себинская, Сухановская, Троицко-Орловская волости, Покровская волость объединена с Краснопольской, Петрушинская — с Клекотковской.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 114 670 чел. В том числе русские — 99,9 %. В уездном городе Епифани проживало 4 174 чел.

Уездные предводители дворянства

Известные уроженцы 
 Барков, Александр Сергеевич (1873—1953) — географ, педагог
 Сабанин, Михаил Григорьевич (1923—1952) — разведчик в годы Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Никонова, Матрона Дмитриевна (1881-1952) - Матрона Московская, святая Русской православной церкви.

Примечания

Ссылки 
 
 Старые карты Епифанского уезда

Уезды Тульской губернии
Уезды Московской губернии